Publi Corneli Cetege (cònsol), cònsol romà el 181 aC
 Publi Corneli Cetege (pretor), pretor romà el 184 aC
 Publi Corneli Cetege (polític), polític romà del primer quart del segle I aC